Семьдесят девятый драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 8 по 10 мая 2014 года в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». Мероприятие прошло в более поздние по сравнению с обычными сроки в связи с загруженностью площадки. На дополнительном драфте, состоявшемся 10 июля, не было сделано ни одного выбора.

Под общим первым номером клуб «Хьюстон Тексанс» выбрал ди-энда из университета Южной Каролины Джейдевиона Клауни. Игрок защиты был выбран под общим первым номером впервые с 2006 года. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 256 игроков. 

Выбранный в седьмом раунде ди-энд Майкл Сэм из Миссурийского университета стал первым открытым геем, задрафтованным клубом НФЛ.

Организация драфта 
В мае 2013 года комиссар НФЛ Роджер Гуделл объявил о том, что следующий драфт пройдёт в нью-йоркском «Радио-сити-мьюзик-холле» с 8 по 10 мая 2014 года. Перенос процедуры драфта был вызван конфликтом с расписанием концертного зала, где на конец апреля был запланирован пасхальный фестиваль. При этом лига подчеркнула, что изменение традиционных сроков не повлияет на другие даты в расписании межсезонья, в том числе количество тренировочных сборов в мае и июне.

Регламент драфта 
Драфт состоял из семи раундов, проведённых в течение трёх дней. Очерёдность выбора определялась результатами команд в предыдущем сезоне. Право общего первого выбора принадлежало клубу «Хьюстон Тексанс». «Даллас Каубойс» и «Балтимор Рэйвенс» завершили сезон 2013 года с идентичными результатами и сложностью расписания. Для определения их позиций на драфте была проведена жеребьёвка, которыю выиграли «Каубойс», получившие общий шестнадцатый номер. Окончательный порядок выбора был объявлен лигой в апреле 2014 года. Команды лиги получили 32 дополнительных компенсационных выбора за потерю игроков в статусе свободных агентов, они были распределены между тринадцатью клубам.

Список выбранных игроков 
Всего в семи раундах драфта НФЛ 2014 года командами было выбрано 256 игроков. Под общим первым номером «Хьюстон Тексанс» выбрали ди-энда Джейдевиона Клауни из университета Южной Каролины. В восьмой раз подряд наиболее востребованными были игроки из университетов, входящих в Юго-Восточную конференцию. Всего из конференции было выбрано 49 игроков, 11 из них задрафтовали в первом раунде.

В седьмом раунде под общим 249 номером клуб «Сент-Луис Рэмс» выбрал ди-энда Майкла Сэма из университета Миссури. Он стал первым открытым геем, выбранным на драфте НФЛ. Одиннадцатого мая игрока и клуб поздравил президент США Барак Обама.

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Дополнительный драфт 
Дополнительный драфт прошёл 10 июля 2014 года. На нём было доступно четыре игрока, ни один из которых не был выбран. Команды лиги не использовали выборы на дополнительном драфте второй год подряд.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2014 на pro-football-reference.com
 Результаты драфта на profootballrumors.com

НФЛ в сезоне 2014